Amphoe Kanthararom (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Nordosten der Provinz Si Sa Ket. Die Provinz Si Sa Ket liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Kanthararom grenzt an die folgenden Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Non Khun, Nam Kliang, Mueang Si Sa Ket und Yang Chum Noi in der Provinz Si Sa Ket, sowie an die Amphoe Khueang Nai, Mueang Ubon Ratchathani, Warin Chamrap und Samrong der Provinz Ubon Ratchathani.

Geschichte 
Der Distrikt Kanthararom wurde im Jahr 1897 unter dem Namen Uthai Si Sa Ket () eingerichtet. Er wurde 1913 in Kanthararom umbenannt. Im Jahr 1926 wurde das Verwaltungsgebäude in Ban Khambon () im Tambon Dun eröffnet.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Kanthararom ist in 16 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 175 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Kanthararom (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Dun.

Es gibt 16 Kommunen mit „Kommunalverwaltungsorganisation“-Status (Tambon-Verwaltungsorganisationen) im Landkreis:
 Dun (Thai: )
 Non Sang (Thai: )
 Nong Hua Chang (Thai: )
 Yang (Thai: )
 Nong Waeng (Thai: )
 Nong Kaeo (Thai: )
 Tham (Thai: )
 Lathai (Thai: )
 Mueang Noi (Thai: )
 I Pat (Thai: )
 Bua Noi (Thai: )
 Nong Bua (Thai: )
 Du (Thai: )
 Phak Phaeo (Thai: )
 Chan (Thai: )
 Kham Niam (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Kanthararom bei amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Kanthararom